Ди́тер Хёнесс (; род. 7 января 1953, Ульм, ФРГ) — немецкий футболист, нападающий. Всю свою карьеру провёл в Германии. Вице-чемпион мира. Младший брат Ули Хёнесса.

Карьера 
Дитер Хёнесс играл на любительском уровне за ФК «Ульм», «Ульм 1846» и «Аален», прежде чем начал профессиональную карьеру в немецкой Бундеслиге. Там он в начале играл за «Штутгарт» в период с 1975 по 1979 год, в первые два года во второй Бундеслиге. После этого он перешёл в мюнхенскую «Баварию». Там он провёл большую и лучшую часть карьеры, выиграв пять чемпионатов и три Кубка. Закончил свою карьеру в 1987 году.

Международная карьера 
С 1979 по 1986 год Дитер также сыграл шесть матчей за национальную сборную, забив 4 гола. Он принял участие в чемпионате мира-1986 в Мексике, где западные немцы заняли второе место, проиграв аргентинцам в финале.

Достижения

«Бавария» 
 Чемпион ФРГ: 1980, 1981, 1985, 1986, 1987
 Обладатель Кубка ФРГ: 1982, 1984, 1986
 Финалист Кубка европейских чемпионов: 1982, 1987
 Лучший бомбардир Кубка УЕФА: 1980

Сборная ФРГ 
 Финалист чемпионата мира: 1986

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика на сайте Fussballdaten
 Профиль Дитера Хёнесса на сайте weltfussball.de
 Профиль Дитера Хёнесса на сайте dfb.de
 Профиль Дитера Хёнесса на сайте kicker.de

Футболисты Германии
Игроки ФК «Аален»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки сборной Германии по футболу